Mahmoody ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Mahmoody (* 1945), US-amerikanische Autorin
 Mahtob Mahmoody (* 1979), US-amerikanische Autorin